La Ferrière è una località abitata di 469 abitanti del comune francese di Les Moulins, situato nel dipartimento delle Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna. Già comune autonomo, il 1º gennaio 2016 è stato accorpato all'altro comune soppresso di Plémet per costituire il nuovo comune.

Società

Evoluzione demografica

Note

Altri progetti 

Comuni delle Côtes-d'Armor soppressi
Frazioni delle Côtes-d'Armor
Plémet